Canisius Bizimana – ex calciatore ruandese
 Djihad Bizimana – calciatore ruandese
 Kassim Bizimana – calciatore burundese